19 розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА по мини-футболу 2019/2020 (2-й розыгрыш под названием «Лига Чемпионов УЕФА») проходит с августа 2019 года по октябрь 2020 года. Титул обладателя Кубка защищал португальский Спортинг.

Команды

Предварительный турнир

Основной турнир

Элитный раунд 
Элитный раунд проходил 19-24 ноября 2019 года. «Тюмень» и КПРФ принимали элитный раунд на своём поле. КПРФ проводил матчи в УСК ЦСКА. В следующую (финальную) стадию вышли российские клубы КПРФ и «Тюмень», а также испанские «Эль-Посо» и «Барселона».

Группа А

Группа B

Группа C

Группа D

Финал четырёх 
Первоначально должен был состояться в Минске, но затем перенесён в Барселону, где матчи состоялись с 9 по 11 октября 2020 года.

В полуфинале и финале  дополнительное время и пенальти используются для определения победителя в случае необходимости; однако в матче за третье место дополнительное время не используется (статья 17.01 и 17.02 правил).

Примечания 

2019